Du sang dans la boue est une histoire de la série de bande dessinée Les Pionniers du Nouveau Monde écrite et dessinée par Jean-François Charles et publiée aux éditions Glénat en 1989.

Maryse Charles participe au scénario mais son nom n'est pas cité dans la page des auteurs de l'album.

Synopsis 

En Angleterre le général James Wolfe et le brigadier George Townshend font leurs adieux et partent vers le nouveau monde pour en finir avec la vermine canadienne de la Nouvelle-France.

À Montréal Louise, qui a été abandonnée par Benjamin, hésite à quitter cette ville qui prépare sa défense. Elle est accueillie par Mr de la Valette l'oncle de Benjamin.

À Quebec Benjamin enquête pour retrouver les violeurs de Louise (voir l'album précédent La Croix de Saint-Louis). Il n'a pour tout indice que la croix de Saint-Louis arrachée aux violeurs

Bande dessinée franco-belge
Bande dessinée d'aventure
Album de bande dessinée sorti en 1989
Série Glénat